Мистер Олимпия 2007 — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Соревнования проходили 29 сентября 2007 года Orleans Arena в Лас Вегасе, США. Это был сорок третий по счету турнир «Мистер Олимпия». Свой второй титул завоевал Джей Катлер (США). Призовой фонд составил 420 тыс. долларов, победитель получил 155 тыс. долларов, за второе место - 90 тыс., за третье - 60 тыс. долларов.

Таблица

Ссылки 

 http://www.ambal.ru/compt.php?s=t&c=68

Турниры Мистер Олимпия
События 29 сентября
Сентябрь 2007 года
2007 год в Неваде